Вели́чко — українське прізвище.

Носії

А 
 Величко Альона Володимирівна — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Величко Анатолій Іванович (1938) — український художник. Член спілки художників Киргизької РСР, член Національної спілки художників України.
 Величко Андрій Андрійович (* 1944) — український скульптор.
 Величко Андрій Валерійович (1982—2014) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни

Б 
 Величко Борис Федорович (1931—2017) — спеціяліст з області електротермії феросплавів, двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Герой Соціалістичної Праці, почесний громадянин міста Нікополь.

В 
 Величко Валентин Володимирович (1944—2018) — білоруський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Білорусь в Україні. Кандидат економічних наук.
 Величко Василь Львович (1860—1904) — російський поет, публіцист і громадський діяч націоналістичного спрямування, один із ранніх представників чорносотенства.
 Величко Василь Миколайович (1906—1985) — український радянський діяч, голова колгоспу. Депутат Верховної Ради СРСР 3—4-го скликань.
 Величко Василь Миколайович — старший викладач кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії, заслужений працівник охорони здоров'я України
 Величко Віктор Валеріанович (1864—1923) — український архітектор.
 Величко Володимир Володимирович (1971—2014) — солдат Збройних сил України, боєць Добровольчого корпусу «Правого Сектору».
 Величко Володимир Сидорович (1922—1944) — командир мінометної роти Воронезького фронту, старший лейтенант. Герой Радянського Союзу.

Г 
 Величко Григорій Іванович (1863—1935) — український географ і природознавець.

Д 
 Величко Дмитро Олександрович — викладач Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, заслужений діяч мистецтв України

І 
 Величко Іван (1988) — хореограф, засновник танцювальної студії MoveOn Dance Studio в місті Чернівці.
 Величко Іван Михайлович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Величко-Босовський Іван (?— після 1665) — український політичний та військовий діяч, кошовий отаман Війська Запорозького у 1662 та 1665 роках.

К 
 Величко Костянтин (1895 або 1894 — ?)  — член Української Центральної Ради.
 Величко Кузьма Кирилович, він же Преподобний Кукша Одеський, Кукша Новий (*1875—†1964) — український православний святий радянського періоду.

М 
 Величко Максим Костянтинович (1922—1997) — Герой Соціалістичної Праці, повний Кавалер Ордена Слави, учасник німецько-радянської війни.
 Величко Микола Володимирович (* 1977) — український поет.
 Величко Михайло Миколайович (1926—2008) — радянський передовик виробництва, директор радгоспу «Білогородський» Києво-Святошинського району Київської області Української РСР. Герой Соціалістичної Праці (1977).

Н 
 Величко Наталія Яківна ( 1941) — радянська актриса театру і кіно, кінорежисер.

О 
 Величко Олег Вікторович (1979—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Величко Олег Миколайович (1958) — український науковець, метролог, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України.
 Величко Олександр Григорович (1952) — учений-металург та організатор освіти. Доктор технічних наук, професор, академік.
 Величко Олександр Євгенович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Величко Олександр Леонідович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Величко Олена Михайлівна (*1951) — український вчений, завідувач кафедри репрографії Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ «КПІ»

П 
 Величко Петро Васильович (1870—1942) — український архітектор.

Р 
 Велічко Роман Іванович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Величко—Трифонюк Руслана — громадський діяч, дружина Тараса Трифонюка.

С 
 Величко Самійло Васильович (1670 — після 1728) — український козацько-старшинський літописець.
 Величко Сергій Анатолійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Величко Сергій Миколайович (* 1976) — український футболіст, воротар, майстер спорту України.
 Величко Сергій Олегович (1994) — український військовий, доброволець та ветеран полку «Азов»
 Величко Степан Петрович (1947) — український науковець, фахівець в галузі методики навчання фізики.

Ф 
 Величко Федір Петрович (1957—2013) — український астроном, директор Чугуївської обсерваторії
 Величко Філадельф Кирилович (1833—1898) — російський військовик, генерал від інфантерії, член Військової ради.

Ю 
 Величко Юрій Олексійович (1917—1986) — актор, народний артист УРСР
 Величко Юрій Теофанович (1903—1979) — фахівець у галузі радіотехніки. Д-р тех. н. (1950), проф. (1954).
 Величко Юрій Якович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Я 
 Величко Ярослава Осипівна (*1951) — українська журналістка.

Див. також 
 17035 Величко — астероїд головного поясу, названий на честь Федора Величка.
 Величко (станція)
 Величка
 Величкова
 Величкове
 Величково

Примітки 

Українські прізвища